Spider-Man 3: Invasion of the Spider-Slayers, jeu vidéo sorti en 1993 ;
 Spider-Man 3, film de Sam Raimi sorti en 2007 ;
 , bande originale du film ;
 Spider-Man 3, jeu vidéo adapté du film sorti en 2007 ;
 Spider-Man: No Way Home, le troisième film de la trilogie de l'Univers cinématographique Marvel, réalisé par Jon Watts sorti en 2021.